Izbica Kujawska (gromada) (powiat kolski)
 Izbica Kujawska (gromada osada) (powiat kolski)